Eunhaeng-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Eunhaeng-dong, Siheung, stadsdel i Siheung, Gyeonggi, 
 Eunhaeng-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi,